Crystal Lake Park ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Crystal Lake Park (Ohio) im Stark County
 Crystal Lake Park (Missouri) im St. Louis County